Ел Укас има више значења:

 Ел Укас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Укас (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Укас, Ел Укас (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику